Beregond (stadhouder), de twintigste stadhouder van Gondor.
Beregond (wachter), een soldaat van de wacht van Minas Tirith.